Kreisgericht Lübben bezeichnet

 das preußische Kreisgericht Lübben (1849–1879), siehe Kreisgericht Lübben (Preußen)
 das Kreisgericht Lübben in der DDR (1952–1992), siehe Kreisgericht Lübben (DDR)